Le nom Bulls de Birmingham peut désigner plusieurs équipes différentes de sport : 
les Birmingham Bulls, équipe de football américain évoluant à Birmingham en Angleterre depuis 1984.
les Bulls de Birmingham, est le nom porté par des équipes de hockey sur glace de la ville de Birmingham dans l'Alabama aux États-Unis :
 Bulls de Birmingham : équipe de l'Association mondiale de hockey de 1976 à 1979 ;
 Bulls de Birmingham : équipe de la Ligue centrale de hockey de 1979 à 1981 ;
 Bulls de Birmingham : équipe de l'Atlantic Coast Hockey League pendant la saison 1983-1984 ;
 Bulls de Birmingham : équipe de l'ECHL de 1992 à 2001 ;
 Bulls de Birmingham : équipe de la Southern Professional Hockey League depuis 2017.